Ágnes Szávay era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Mutua Madrileña Madrid Open 2011.

Lucie Hradecká ha battuto in finale Paula Ormaechea 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Lucie Hradecká (campionessa)
  Romina Oprandi (semifinali)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (quarti di finale)

 Yvonne Meusburger (semifinali)
 Misaki Doi (primo turno)
 Lesja Curenko (primo turno)
 Sabine Lisicki (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Strabag Prague Open 2011